Siffer :
 Alfons Siffer (1850-1941),  homme politique belge flamand
 Roger Siffer (né en 1948), comédien et humoriste alsacien